Термин «Ловитель» может означать:

 Ловитель магнитный — инструмент, предназначенный для улавливания и извлечения из скважины мелких металлических предметов с использованием магнитного поля.
 Ловитель — устройство, которое обеспечивает улавливание и предупреждает скатывание тягового элемента наклонных конвейеров в случае обрыва грузовой или незагруженной ветви.